Батушево — село в Атяшевском районе Республики Мордовия. Входит в состав Атяшевского сельского поселения.

География 
Расположено на реке Каганка.

История 
Впервые упоминается в 1624 году в «Книге письма и меры» как деревня Тарасова. В 1671 году при генеральной переписи мордвы Алатырского уезда уже имела двойное название Тарасова, Батушева тож. В «Списке населённых мест Симбирской губернии за 1863» Батушево казенная деревня из 169 дворов входящая в состав Ардатовского уезда.

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам Всероссийской переписи населения 2002 года, в национальной структуре населения мордва-эрзя составляла 95 %.

Примечания 

Населённые пункты Атяшевского района